Горнет () — комуна в Румунії, у повіті Прахова.
 Горнет () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Горнет.
 Горнет () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративно підпорядковується місту Петирладжеле.